Dwibeeja är ett släkte av svampar. Dwibeeja ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dwibeeja